Зли дол може да се отнася за:
 Села
 Зли дол – село в Сърбия, Община Босилеград
 Злидол – село в България, Община Мездра
 Местности
 Зли дол – местност в град Клисура, Община Карлово